NGC 3926A, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
NGC 3926B, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw